Příjmení Fibiger nosí více různých osobností:

 Augustin Fibiger (1868–1936) – český kněz
 Johannes Fibiger (1867–1928) – dánský lékař
 Karel Fibiger (1891–1975) – pedagog a historik z Jesenice
 Margrethe Fibiger (1846–1927) – dánská spisovatelka
 Milan Fibiger (* 1966) – český malíř, ilustrátor a grafik

jiné
 Fibiger – měsíční kráter pojmenovaný po Johannesu Fibigerovi